Želodnik je lahko:

Želodnik, naselje v občini Domžale
Želodnik, potok, pritok Radomlje